Third party (politiek)
 Third-party-software